Девять кораблей Королевского флота назывались HMS Emerald (изумруд).

 HMS Emerald — 28-пушечный фрегат 6 ранга, исходно французский Emeraude; захвачен в 1757 фрегатом HMS Southampton (1757); разобран в 1761.
 HMS Emerald — 32-пушечный фрегат 5 ранга спущен на воду в 1762 ; разобран в 1793.
 HMS Emerald — 36-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1795; разобран в 1836.
 HMS Emerald — тендер; закуплен в 1820; разобран в 1847.
 HMS Emerald — деревянный винтовой фрегат; спущен на воду в 1856; продан в 1869.
 HMS Emerald — винтовой корвет спущен на воду в 1876; продан в 1906.
 HMS Emerald — броненосный фрегат; спущен на воду в 1861 как Black Prince, переименован в 1904; продан в 1923.
 HMS Emerald — канонерская лодка; спущена на воду в 1869 как HMS Hawk (1869); переименована в HMS Amelia в 1888, в HMS Colleen в 1905, в HMS Colleen Old в 1916, в HMS Emerald в 1918 ; в HMS Cuckoo позже в 1918; продана в 1922.
 HMS Emerald (D66) — лёгкий крейсер типа Emerald; спущен на воду в 1920; разобран в 1948.